Бодзехув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Островецкий повят, Свентокшиское воеводство. Население — 13 430 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Балтув
 Гмина Чмелюв
 Гмина Кунув
 Островец-Свентокшиски
 Гмина Садове
 Гмина Сенно
 Гмина Васнюв

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Свентокшиского воеводства